Рока может означать:

 Рока — мыс в Португалии, самый западный мыс Евразийского континента.
 Рока — селение в Южной Осетии.
 Рока — залив на остров Итуруп.

Персоналии 
 Рока, Карлос (1958—2003) — испанский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1980 года.
 Рока, Марк (род. 1996) — испанский футболист, выступающий на позиции полузащитника за «Эспаньол».
 Рока, Микел (род. 1940) — каталонский политик и адвокат.
 Рока, Хосе Антонио (1928—2007) — мексиканский футболист, тренер.
 Рока, Хуан Фанека (более известен как Хуа́н Марсе́; 1933—2020) — испанский писатель, переводчик и педагог.
 Рока, Хулио (1843—1914) — аргентинский политический деятель.
 Рока, Хулио Архентино Паскуаль (1873—1942) — аргентинский политик и дипломат.
 Пабло де Рока (1895—1968) — чилийский поэт, публицист, педагог, общественный деятель. Лауреат Национальной премии Чили в области литературы.
 Хулия Рока (род. 1990) — испанская порноактриса.